Мартин Донован (, род. 19 августа 1957) — американский актёр, режиссёр и сценарист.

Жизнь и карьера 
Мартин Донован родился в Резеде, штат Калифорния, и окончил Пирс Колледж. Вскоре он переехал в Нью-Йорк, чтобы начать свою актёрскую карьеру на экране. С тех пор он появился в более восьмидесяти фильмах и телевизионных шоу, в том числе и в пяти фильмах режиссёра Хэла Хартли. Он получил премию Национального общества кинокритиков за лучшую мужскую роль второго плана за фильм 1996 года «Портрет леди».

На телевидении, Донован известен благодаря своей роли в первом сезоне сериала «Дурман». Он снялся с Даной Дилейни в недолго просуществовавшем сериале «Пасадена» в сезоне 2001-02 годов. В дополнение к этому у него были второстепенные роли в сериалах «Мёртвая зона», «Говорящая с призраками» и «Босс». В 2014 году он снимается в сериале «Лотерея» с Марли Шелтон.

На большом экране в последние годы у Донована были роли второго плана в таких фильмах как «Охранник» (2006), «Призраки в Коннектикуте» (2009) и «Сайлент Хилл 2» (2012). В 2011 году Донован дебютировал также в качестве режиссёра, представив свой фильм «Сотрудник».

Фильмография 

 Сложный выбор (1985)
 Доверие (1990)
 Пережить желание (1991)
 Простые люди (1992)
 Малкольм Икс (1992)
 Шустрая (1993)
 Дилетанты (1994)
 Следствие (1994)
 Надя (1994)
 Флирт (1995)
 Полый тростник (1996)
 Портрет леди (1996)
 Книга жизни (1998)
 Противоположность секса (1998)
 Когда молчат фанфары (1998)
 Предсказание (1998)
 Шпанская мушка (1998)
 На всю катушку (1998)
 Онегин (1998)
 Путешествие на край света (1999)
 Великий Гэтсби (2000)
 Воздушные замки (2002)
 Бессонница (2002)
 Соединённые штаты Лиланда (2003)
 Агент Коди Бэнкс (2003)
 Спасённая (2004)
 Порнограф: История любви (2004)
 Душа тишины (2006)
 Гараж (2006)
 И пришёл он (2006)
 Охранник (2006)
 Огненный день (2006)
 Призраки (2007)
 Алфавитный убийца (2008)
 Призраки в Коннектикуте (2009)
 Принуждение (2009)
 Немыслимое (2009)
 Уильям Винсент (2010)
 Сотрудник (2011)
 Фундаменталист поневоле (2012)
 Сайлент Хилл 2 (2012)
 Врождённый порок (2014)
 Саботаж (2014)
 Человек-муравей (2015)
 Вспомнить заново (2017)
 451 градус по Фаренгейту (2018)
 Довод (2020)

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США